НХЛ в сезоне 1944-1945 — стал 28-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1944 год в спорте
 1945 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1944 год в хоккее
1945 год в хоккее